Collegio uninominale Calabria - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati nella ripartizione del 2017
 Collegio uninominale Calabria - 01 - collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati nella ripartizione del 2020
 Collegio uninominale Calabria - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori nella ripartizione del 2017
 Collegio uninominale Calabria - 01 - collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori nella ripartizione del 2020